Халкаба́д — названия населённых пунктов в Узбекистане:

 Халкабад — город в Кегейлийском районе Каракалпакстана.
 Халкабад — посёлок городского типа в Папском районе Наманганской области.
 Халкабад — посёлок городского типа в Музрабадском районе Сурхандарьинской области.
 Халкабад (Ташкентская область).